Кароліна Плішкова була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Домініка Цібулкова.

Донна Векич виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Цібулкову з рахунком 5–7, 7–5, 7–6(7–4).

Сіяні гравчині 

 Домініка Цібулкова (фінал)
 Чжан Шуай (півфінал)
 Кароліна Плішкова (півфінал)
 Патріція Майр-Ахлайтнер (чвертьфінал)
 Кіміко Дате (1 коло, знялася)
 Заріна Діяс (чвертьфінал)
 Донна Векич (переможниця)
 Моріта Аюмі (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині 

  Ері Нодзумі (кваліфікувалася)
  Еріка Сема (кваліфікаційний матч)
  Дуань Інін (кваліфікувалася)
  Людмила Кіченок (кваліфікувалася)
  Пемра Озген (кваліфікувалася)
  Ана Врлич (кваліфікувалася)
  Сема Юріка (1 коло)
  Саманта Маррей (1 коло)
  Ван Цян (кваліфікаційний матч)
  Джулія Гатто-Монтіконе (кваліфікувалася)
  Аріна Родіонова (кваліфікаційний матч)
  Міхару Іманісі (кваліфікаційний матч)

Кваліфікувалися 

  Ері Нодзумі
  Джулія Гатто-Монтіконе
  Дуань Інін
  Людмила Кіченок
  Пемра Озген
  Ана Врлич

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Кваліфікаційний матч

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Еріка Сема
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Чжань Хаоцін
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=
| RD1-team3= Сюй Іфань
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=3
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=10
| RD1-team4=

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Malaysian Open
2014